Алексей Беседин:
 Беседин, Алексей Григорьевич (1864—1930) — городской староста (1907—1909) и городской голова (1914—1917) Новониколаевска.
 Беседин, Алексей Николаевич (род. 1959) — украинский автогонщик.